Pandora (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie

Personen
 Pandora (zangeres), uit Zweden

Geografische plaats
 Pandora (maan), een maan van Saturnus
 Pandora (planetoïde), een planetoïde
 Pandora (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio

Organisatie of firma
 Pandora (internetradio), een internetradiostation dat alleen muziek speelt die past bij de smaak van de individuele gebruiker
 Pandora, een firma gespecialiseerd in belichting en decors (nu enkel nog podiumdoeken)
 Stichting Pandora is een organisatie die opkomt voor mensen met psychische of psychiatrische problemen
 Pandora (bier), biermerk
 Pandora A/S, Deense producent van juwelen

Andere
 Pandora (geslacht), een genus van tweekleppigen
 Pandora (spelcomputer), een draagbare spelcomputer die draait op Linux
 Pandora (computerspel), een computerspel uit 1988
 Pandora (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2019
 HMS Pandora, een Engels fregat met 24 kanons, gebouwd in 1779
 Pandora Papers, een grote verzameling van gelekte vertrouwelijke financiële documenten

Zie ook 
 Pandora's Box (doorverwijspagina)